Pascal (unitat), unitat de mesura de la pressió
 Blaise Pascal (1623 - 1662), físic, matemàtic i filòsof francès 
 Pascal (llenguatge de programació), llenguatge de programació